Autosport Awards серия наград, выдаваемая автомобильным журналом Autosport гонщикам, которые наиболее впечатлили в прошедшем сезоне. Награды вручаются начиная с 1982 года.

Категории 
Есть 12 номинаций по которым награждает журнал — восемь из них выбирают обычные люди голосованием и четыре назначаемые и/или выбираемые профессионалами. Это:
 McLaren Autosport BRDC Award
 Международный гонщик года
 Международный раллийный гонщик года
 Новичок года
 Болид года
 Раллийный автомобиль года
 Британский гонщик года
 Национальный гонщик года (combined for 2008: 1982—2007 saw an award for National Racing Driver and National Rally Driver)
 Гонщик британского клуба года
 Премия Джона Болстера
 Премия Грегора Гранта
 Награда за новатарство и инновацию

Лауреаты

Международный гонщик года

Международный раллийный гонщик года

Национальный пилот года 
 ранее выдавалась отдельно, но в 2008 году скомбинировали.

Гонщик британского клуба года

Новичок года

Британский гонщик года

Премия Джона Болстера за технические достижения

Премия Грегора Гранта

Автомобиль года

Раллийный автомобиль года

Награда за новаторство и инновацию

Момент года

Примечания 

Спортивные призы и награды